Las siglas CSD pueden referirse a:
Conservatorio Superior de Danza.
Consejo Superior de Deportes, organismo público de España dedicado a la promoción del deporte 
Canal Satélite Digital, plataforma de televisión digital de España.
Módulo lunar CSD.
Christopher Street Day, celebración en varias ciudades de Alemania y Suiza equiparable al Día del Orgullo LGBT.
Club Social y Deportivo, como denominación oficial de varios de estos clubes.